Streichert ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Streichert-Clivot (* 1980), deutsche Politikerin (SPD), Ministerin für Bildung und Kultur des Saarlandes 
 Emil Streichert (1848–1929), deutscher Architekt und Baubeamter